Кинишба — руины огромного, 600-комнатного посёлка- на востоке штата Аризона, существовавшего в 13—14 веках н. э. Памятник интересен тем, что сочетает черты культур Могольон и Анасази, являющихся предками современных народов хопи и зуни. Часть помещений доступна для посещения туристами, часть закрыта из-за аварийного состояния.

Руины Кинишба расположены в живописной аллювиальной долине близ г. Уайтривер в штате Аризона — административного центра племени апачей Белых гор.

Вероятно, Кинишба является поселением под названием Чиситикале (Chiciticale), которое упоминается в отчётах об экспедиции 1540—1541 годов Ф. Васкеса де Коронадо. Как и другие поселения древних пуэбло, Кинишба была заброшена в конце 14 — начале 15 века в результате крупной засухи и миграции пуэбло.

В 1931—1940 годах здесь проводил раскопки Байрон Каммингз из Аризонского университета. Вплоть до 1964 года Кинишба не относилась к национальным историческим достопримечательностям, несмотря на ходатайства Каммингза, из-за чего памятник пришёл в плохое состояние. Ограниченная реставрация была проведена в 2005—2007 годах. Памятник находится в управлении администрации племени апачей Белых гор.

Примечания

Литература 
 Welch, J. R. (2007) A Monument to Native Civilization: Byron Cummings’ Still-Unfolding Vision for Kinishba Ruins. Journal of the Southwest 49 (1): 1—94.
 Welch, J. R. (2007) The White Mountain Apache Photographs of Chuck Abbott and Esther Henderson. Journal of the Southwest 49 (1): 95—116.
 Welch, J. R. (2007) Kinishba Bibliography. Journal of the Southwest 49(1): 117—127.
 KINISHBA: A Prehistoric Pueblo of the Great Pueblo Period, by Byron Cummings, 1940, University of Arizona Press. Recently reprinted, ISBN 978-1-4325-6372-1.

Ссылки 
 Kinishba, a classic site of the Western Pueblos (1956), by Branch of Education, US Bureau of Indian Affairs.
 «A monument to native civilization»: Byron Cummings" still-unfolding vision for Kinishba ruins, Journal of the Southwest, March 2007. US library card required for full access.
 Kinishba bibliography (2007) from University of Arizona. US library card required for full access.
 Kinsihba Ruins , at National Park Service
 Kinsihba Ruins National Historic Landmark
 Fort Apache Historic Park and Kinishba Ruins, at Apache Cultural Center & Museum
 Kinishba photo gallery 
 Kinishba Ruins , historic photos and archaeology

Археологические объекты Аризоны
Археология в США